David Skrela – ex rugbista a 15 francese
 Gaëlle Skrela – ex cestista francese
 Jean-Claude Skrela – ex rugbista a 15, allenatore di rugby e dirigente sportivo francese